Friedensallee steht für:

 einen Weg in Berlin, siehe Simsonweg
 eine Allee in Braunschweig, siehe Jasperallee
 eine Straße in Hamburg-Altona
 eine Straße in Ahrensburg

Siehe auch:
 Friedenstraße
 Friedensstraße
 Friedensweg (Begriffsklärung)
 Friedenswege
 Straße des Friedens